Ghirardelli steht für:

 Ghirardelli Chocolate Company, amerikanischer Schokoladenhersteller

Ghirardelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Ghirardelli (* 1950), Schweizer Schauspieler
 Domingo Ghirardelli (1817–1894), italienischer Chocolatier